Poznań – miasto w Polsce
 Poznań – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Serokomla 
 Poznań – wieś na Ukrainie, w obwód rówieński, w rejonie rokitnowskim
 Poznań – taniec
 MS "Poznań" – statek typu ro-ro
 SS "Poznań" – statek handlowy
 ORP "Poznań" – okręt polskiej marynarki wojennej
 Armia „Poznań” – związek operacyjny Wojska Polskiego istniejący od 23 marca do 21 września 1939
 Twierdza Poznań – zespół fortyfikacji na terenie Poznania
 Poznań– przemówienie wygłoszone w Paryżu przez Alberta Camusa 12 lipca 1956 na wiecu solidarności z robotnikami Poznania

Zobacz też: Posen, Posnania, Poznan, województwo poznańskie, koń poznański.